La ville d'Antioche a été assiégée à plusieurs reprises :
 Siège d'Antioche (83 av. J.-C.) prise par les Arméniens sur les Séleucides,
  prise par les Sassanides sur les Romains,
 Siège d'Antioche (540) prise par les Sassanides sur les Byzantins 
 Siège d'Antioche (969) prise par les Byzantins sur les Hamdanides,
 Siège d'Antioche (970-971) défendue par les Byzantins contre les Fatimides,  
 Siège d'Antioche (1097-1098) prise par les croisés sur les Seldjoukides, 
 Siège d'Antioche (1098) défendue par les croisés contre les Seldjoukides,
 Siège d'Antioche (1268) prise par les Mamelouks contre les croisés,
 Siège d'Antioche (1517) prise par les Ottomans sur les Mamelouks.